een abri bij een bushalte
 Bushokje (lied), een lied van Kevin uit 2022